Паумгартнер — немецкая фамилия, известными носителями которой являются:
 Паумгартнеры (нем.) — немецкий дворянский род
 Паумгартнер, Бернхард — австрийский дирижёр, композитор и музыковед
 Паумгартнер, Ганс — австрийский музыковед и композитор, отец Бернхарда Паумгартнера
 Паумгартнер, Иероним (нем.) — бургомистр Нюрнберга
 Паумгартнер, Эрхард (нем.) — епископ Лаванта

См. также 
 Алтарь Паумгартнеров
 Баумгартнер